Verla kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Verla (ort), Kymmenedalen, Kouvola,

Italien 

 Verla, Giovo, ort, Giovo, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Finlandförgreningar